

Спрінгборо — місто, штат Огайо
 Спрінгборо — місто, штат Пенсільванія